Il doppio  del Qatar ExxonMobil Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Filip Polášek e Lukáš Rosol erano i detentori del titolo ma non sono tornati a difenderlo insieme. Il solo Polasek ha partecipato a questa edizione del torneo, insieme a Julian Knowle ma sono stati sconfitti in finale da Christopher Kas e Philipp Kohlschreiber per 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (primo turno)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (finale)

  Daniele Bracciali /  Oliver Marach (semifinale)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2013
ATP World Tour 2013